Arnold Heertje (1934), Nederlands econoom, publicist en columnist
Eric Heertje (1960), Nederlands komiek en automatiseringsdeskundige, zoon van Arnold
Raoul Heertje (1963), Nederlands komiek, tekstschrijver en columnist, zoon van Arnold